Alexandre Skorobogatov, romancier russe.
 Ivan Skorobogatov, ou affaire Nathaniel Craver
 , mathématicien russe.
 Konstantin Skorobogatov, acteur russe

Patronyme russe